Luca Attanasio (1964) – giornalista italiano
 Luca Attanasio (1977-2021) – diplomatico italiano